Šljivansko est un toponyme qui peut désigner :
Šljivansko, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Pljevlja ;
Šljivansko, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Žabljak.